Die Western & Southern Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Cincinnati. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 15. bis 21. August 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Ashleigh Barty im Einzel sowie die Paarung Samantha Stosur/Zhang Shuai im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Western & Southern Open 2022 fand vom 13. bis 14. August 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Cincinnati